Heartbeat har flere betydninger:

 Heartbeat (roman) – roman af Danielle Steel
 Heartbeat, originaltitlen til den engelske tv-serie Små og store synder
 Heartbeat (Curtis Mayfield-album) - et musikalbum med Curtis Mayfield fra 1979